Gaber ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gaber (* 1973), deutscher Fußballspieler
 August Gaber (1823–1894), deutscher Holzschneider

 Erwin Gaber (1903–1986), Präsident der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
 Gertraud Ehrenfried-Gaber, geb. Gaber (* 1941), österreichische Skirennläuferin
 Giorgio Gaber (1939–2003), italienischer Liedermacher und Schauspieler
 Houssein Gaber Ibrahim (* 1999), dschibutischer Schwimmer
 Jassem Gaber (* 2002), katarischer Fußballspieler
 Karmen Gaber, slowenische Handballspielerin
 Klaus Gaber (* 1943), deutscher Politiker (B' 90/Grüne), MdL Sachsen
 Matej Gaber (* 1991), slowenischer Handballspieler
 Omar Gaber (* 1992), ägyptischer Fußballspieler
 Sharon Gaber (* 1964), US-amerikanische promovierte Wissenschaftlerin
 Sherif Gaber, politischer Aktivist und Blogger
 Stevan Gaber (1919–1999), jugoslawischer Rechtsphilosoph

Gaber ist der Name folgender Orte:
 Gaber (Karbinci), Ort in der Opština Karbinci in Nordmazedonien